Kerman – miasto w Iranie
 Kerman – ostan w Iranie
 Kerman – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia
 baskijski odpowiednik imienia German